Malå (gemeente), een Zweedse gemeente
Malå (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente

Zie ook 
Mala (doorverwijspagina)